Lamian bezeichnet:

Lamian (Teigwaren)
Laghman (Speise)
Ramen